Суперкубок Грузії з футболу 2017 — 16-й розіграш турніру. Матч відбувся 26 лютого 2017 року між чемпіоном Грузії клубом Самтредіа та володарем кубку Грузії Торпедо.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway.com 

2017
Грузія
2017 у Грузії